

Мала Токмачка — село, Запорізька область, Пологівський район
 Мала Токмачка — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці
 Мала Токмачка — ботанічний заказник місцевого значення у Пологівському районі Запорізької області
 Мала Токмачка — річка у Пологівському районі Запорізької області